

Geografia 
 Andres – comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione dell'Alta Francia
 San Andres – significati del toponimo San Andres o San Andrés, nome in spagnolo di Sant'Andrea

Persone 
 Armin Andres (1959) – cestista e allenatore di pallacanestro tedesco
 Ernie Andres (1918-2008) – cestista, allenatore di pallacanestro, giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense 
 Johann Andres (1887-1970) – calciatore austriaco
 Stefan Andres (1906-1970) – scrittore tedesco

Variante "Andrés" 
 Antonio Andrés Sancho (1913-1985) – ciclista su strada spagnolo
 Juan Andrés (1740-1817) – umanista e critico letterario spagnolo